Olovo oksid su grupa neorganskih jedinjenja sa formulama koje obuhvataju olovo (Pb) i kiseonik (O).

Uobičajeni oksidi olova su:

 Olovo(II) oksid, PbO, litargit, masikot
 Olovo(II,IV) oksid, Pb3O4, minijum, crveno olovo
 Olovo dioksid (olovo(IV) oksid), PbO2

Manje zastupljeni oksidi olova su:
 Olovo(II,IV) oksid, Pb2O3, olovo seskvioksid
 Pb12O19 (monoklinični, tamno-smeđi ili crni kristali)
 Takozvani crni oksid olova je smeša PbO i finog praha metalnog olova

Једињења олова
Оксиди